Олег Верещагин:
 Верещагин, Олег Анатольевич (род. 1991) — российский биатлонист.
 Верещагин, Олег Евгеньевич (род. 1982) – российский актер.
 Верещагин, Олег Николаевич (род. 1973) — российский писатель-фантаст, публицист и педагог.